A Capitol Limited egy vasúti járat az USA-ban. Az Amtrak üzemelteti 1981 óta. A legutolsó pénzügyi évben összesen  utas utazott a járaton, naponta átlagosan  utasa volt.

A menetidő a két végállomás között 17,5 óra.

Irodalom
 Mike Schafer, Amtrak's atlas, Trains June 1991
 Welsh, Joe, "Baltimore and Ohio's Capitol Limited and National Limited", Voyager Press, 2007

További információk

 Amtrak – Capitol Limited

Jegyzetek 

Nevezetes Amtrak vonatok
Washington D.C. közlekedése